Vera Lúcia Cordovil Brandão (Belo Horizonte, 23 de julho de 1945), mais conhecida como Verinha Cordovil, é um cantora e compositora brasileira.

Cantores de Minas Gerais
Compositores de Minas Gerais
Cantores de música popular brasileira
Naturais de Belo Horizonte